Un monospace, aussi appelé mini-fourgonnette ou minivan, un véhicule automobile ;
 le terme monospace désigne une police de caractère à chasse fixe ;
 Monospace est une police Unicode basée sur Courrier.